Baños de Montemayor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Baños de Montemayor (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Baños de Montemayor (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar